O termo Lepanto pode referir-se a:

Lepanto - município da Grécia, hoje conhecido como Ναύπακτος (Nafpáktos).
Batalha de Lepanto - nome de três batalhas ocorridas entre 1499 e 1571.
Baía de Lepanto - baía na Grécia, hoje conhecida como Golfo de Corinto
Lepanto - estação do Metro de Roma.
Lepanto - município no estado de Arkansas, Estados Unidos da América
 
Desambiguação